Branson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Branson (Colorado)
Branson (Missouri)
Of naar de volgende persoon:
Richard Branson